Stavropol'
 Stavropol'-na-Volge 
 Territorio di Stavropol'
 Gubernija di Stavropol'